Název Neporadza má více obcí:
 Neporadza (okres Rimavská Sobota) – obec v okrese Rimavská Sobota na Slovensku
 Neporadza (okres Trenčín) – obec v okrese okrese Trenčín na Slovensku